Фра́нсес () — река территории Юкон на северо-западе Канады. Левый приток реки Лиард.

Река вытекает из южной оконечности одноимённого озера. Течёт преимущественно на юг и юго-запад. Средний расход воды реки в начале нижнего течения у моста трассы Роберта Кэмпбелла в 50 км северо-западнее города Уотсон-Лейк равняется 157 м³/с. Является основным притоком верхнего течения реки Лиард.

Примечания 

Бассейн Лиарда
Реки Территории Юкон